2. ŽNL Vukovarsko-srijemska je podijeljena u tri skupine po nogometnim središtima. Prvaci liga će u sljedećoj sezoni igrati u 1. ŽNL Vukovarsko-srijemska, dok će posljednje plasirani (ili posljednja 2, ovisno od toga koliko klubova iz kog nogometnog središta ispadne iz 1. ŽNL) iz NS Vukovar i NS Vinkovci ispasti u 3. ŽNL Vukovarsko-srijemska (iz NS Županja ne ispada ni jedan klub jer je 2. ŽNL najniži stupanj natjecanja u NS Županja).

Ljestvica

NS Vukovar 

NK Sremac Ilača je kažnjen oduzimanjem 1 boda

NS Vinkovci 

NK Borinci Jarmina su kažnjeni oduzimanjem 1 boda

NS Županja

Izvori 
 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobijeni na osobni upit)

2008-09
vukovarsko-srijemska-2